Continuo (o continuo lineare) – in matematica, generalizzazione della retta reale
Continuo (o basso continuo) – nella musica europea dei secoli XVII e XVIII, parte di accompagnamento da completare armonicamente a cura dell'esecutore
Continuo – tratto fonologico che distingue i fonemi privi di occlusione completa
Continuo – nell'analisi tempo-aspettuale dei verbi, tipo dell'aspetto imperfettivo
Continuo – in linguistica, costituente morfologico privo di elementi separabili